Боголюбово () — село, (с 1924 по 1957 г.— Петровское, до 2021 г. — Заречное)
Заречненский сельский совет,
Тростянецкий район,
Сумская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5925082701. Население по переписи 2001 года составляло 122 человека.

Является административным центром Заречненского сельского совета, в который, кроме того, входит село
Лучка.

Географическое положение 
Село Заречное находится на правом берегу реки Ворскла в месте впадения в неё реки Боромля,
ниже по течению на расстоянии в 3,5 км расположено село Сосонка (Ахтырский район),
на противоположном берегу — село Литовка (Ахтырский район).
Река в этом месте извилистая, образует лиманы, старицы и заболоченные озёра.
Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
 На окраине Заречного обнаружены остатки поселения скифских времен, а также трех городищ, двух поселений и два курганных могильника северян (VIII—X вв.) и периода Киевской Руси (XI—XII вв.).
 В Заречном найден фрагмент глиняного кувшина с гербом литовского князя Витовта.
 Основано во второй половине XVII века как село Боголюбово.
 В 1924 году переименовано в село Петровское.
 На фронтах Великой Отечественной войны и в партизанских отрядах против немецко-фашистских захватчиков сражались 100 жителей, 30 из них за мужество и отвагу награждены орденами и медалями СССР, 44 отдали жизнь в боях за свободу и независимость Родины. В Заречном сооружен мемориальный комплекс в честь советских воинов, погибших при освобождении села от гитлеровцев, и односельчан, павших в борьбе против фашистов.
 В 1957 году переименовано в село Заречное.

Объекты социальной сферы 
 Зарічненська сільська рада  , отделение связи.
 Фельдшерско-акушерский пункт.
 Клуб (временно не работает).
 Библиотека (основной фонд в с. Лучка).
 Магазин (на ремонте).
 Школа (на ремонте).

Достопримечательности 
 Большое и Кукуево городище.
 Мемориальный комплекс в честь погибших односельчан в ВОВ.

Экология 
Гетьманский национальный природный парк

Транспорт 
 Есть асфальтированная дорога, соединяющая трассу  с селом.
 Курсирует маршрутный автобус Тростянец-Лучка-Тростянец-Заречное-Тростянец.с Понедельника по Субботу. Два рейса

Экономика 
Частный сельскохозяйственный и садоводческий бизнес, туризм.

Примечания